Una trappola per topi è un dispositivo per la cattura di topi e ratti.

Trappola per topi può anche riferirsi a:

Letteratura 
 Trappola per topi (Mousetrap) – racconto di Andre Norton del 1952, contenuto nell'antologia I grandi maestri della fantascienza 2

Musica 
 Trappola per topi – traccia dell'album l miracolo dei Gerson del 2005

Teatro 
 Trappola per topi (The Mousetrap) – opera teatrale di Agatha Christie del 1952

Televisione 
 Trappola per topi – episodio di Anatole
 Trappola per topi (Mousetrap) – episodio di Medical Investigation
 Trappola per topi (Mouse Trapped) – episodio di Pixie e Dixie
 Trappola per topi (The Better Mousetrap) – episodio della quinta stagione de Il Santo
 Trappola per topi – episodio di Tartarughe Ninja
 Trappola per topi – episodio di Teodoro e l'invenzione che non va
 Trappola per topi (The Mousetrap) – episodio della seconda stagione di Terminator: The Sarah Connor Chronicles